Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 
 
 

 317e régiment d'artillerie
 317e régiment d'infanterie